«Зона Любэ» — термины, относящиеся к советской и российской группе «Любэ»:
 «Зона Любэ» — музыкальный фильм-драма Дмитрия Золотухина, снятый в 1994 году
 «Зона Любэ» — третий студийный альбом группы, выпущенный в 1994 году. Назван в честь одноименного фильма